Obszar ochrony ścisłej Czapliniec – obszar ochrony ścisłej (dawniej rezerwat ścisły) w Kampinoskim Parku Narodowym, w województwie mazowieckim
 Obszar ochrony ścisłej Czapliniec – obszar ochrony ścisłej (dawniej rezerwat ścisły) w Wielkopolskim Parku Narodowym, w województwie wielkopolskim